Hannoverscher Bahnhof bezeichnet:
 den ehemaligen Hannoverschen Bahnhof in Bremen (1847 errichtet, 1885 abgerissen), siehe Bremen Hauptbahnhof#Staatsbahnhof / Hannoverscher Bahnhof
 den ehemaligen Hannoverschen Bahnhof in Hamburg (1872 errichtet, 1955 bzw. 1981 abgerissen), siehe Hamburg Hannoverscher Bahnhof
 den ehemaligen Hannoverschen Bahnhof in Osnabrück (1855 errichtet, 1895 durch den Osnabrücker Hauptbahnhof ersetzt)